Исира́ва ():
 Исирава — папуасская народность, проживающая на северном побережье индонезийской провинции Папуа.
 Исирава — папуасский язык, используемый одноимённой народностью.